Águeda, portugáliai város
Águeda, folyó Spanyolországban és Portugáliában